Op Roland Garros 1978 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van woensdag 31 mei tot en met zondag 11 juni 1978.

Algemeen

Samenvatting 
Titelhouders Mary Carillo en John McEnroe hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het Tsjecho-Slowaakse duo Renáta Tomanová en Pavel Složil won het toer­nooi. In de finale tegen Virginia Ruzici en Patrice Dominguez moest de laatste, na een in de tiebreak verloren eerste set, de strijd opgeven wegens een blessure. Het was voor beide winnaars de enige titel in het gemengd dubbel­spel.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1978